El término arroyo Ceibal Grande puede referirse a:

Arroyo Ceibal Grande: curso de agua uruguayo afluente del río Daymán.
Arroyo Ceibal Grande: curso de agua uruguayo afluente del río Uruguay.